Mac Hollowell, född 26 september 1998, är en kanadensisk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Toronto Maple Leafs i National Hockey League (NHL) och spelar för Toronto Marlies i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Turun Toverit i Mestis; Newfoundland Growlers i ECHL samt Sault Ste. Marie Greyhounds i Ontario Hockey League (OHL).

Hollowell draftades av Toronto Maple Leafs i fjärde rundan i 2018 års draft som 118:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Mac Hollowell NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Mac Hollowell hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1998
Levande personer
Personer från Niagara Falls, Ontario
Idrottare från Ontario
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Niagara Falls Canucks
Spelare i Sault Ste. Marie Greyhounds
Spelare valda i NHL Entry Draft 2018
Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Newfoundland Growlers
Spelare i Turun Toverit
Spelare i Toronto Maple Leafs